Batalha de Azaz (1030) — batalha de cruzados orientais contra islâmicos
 Batalha de Azaz (1125) — batalha de cruzados orientais contra islâmicos

Desambiguações de história

Batalhas